Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (ultimo turno, Lucky Loser)
  Maks Mirny (ultimo turno, Lucky Loser)
  Ronald Agénor (secondo turno)
  Roger Federer (secondo turno)
  Antony Dupuis (primo turno)
  Davide Sanguinetti (primo turno)
  Laurence Tieleman (ultimo turno, Lucky Loser)
  Oliver Gross (primo turno)
  Xavier Malisse (qualificato)
  Peter Wessels (qualificato)
  Michael Kohlmann (qualificato)
  Adrian Voinea (secondo turno)
  Lorenzo Manta (qualificato)
  Nicolas Escudé (qualificato)
  Axel Pretsch (qualificato)
  Ville Liukko (qualificato)

  Juan Ignacio Chela (primo turno)
  Mikael Tillström (ultimo turno, Lucky Loser)
  Oleg Ogorodov (primo turno)
  Gastón Etlis (ultimo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Vladimir Volčkov (primo turno)
  Christophe Rochus (secondo turno)
  Vincenzo Santopadre (ultimo turno)
  Lars Burgsmüller (qualificato)
  Julien Boutter (qualificato)
  Alexander Popp (primo turno)
  Mosè Navarra (primo turno)
  Fredrik Jonsson (qualificato)
  Tuomas Ketola (ultimo turno)
  Christian Vinck (secondo turno)
  Stéphane Huet (qualificato)

Qualificati

  Cyril Saulnier
  Stéphane Huet
  Fredrik Jonsson
  Ivo Heuberger
  Takao Suzuki
  Cristiano Caratti
  Julien Boutter
  Lars Burgsmüller

  Xavier Malisse
  Peter Wessels
  Michael Kohlmann
  George Bastl
  Lorenzo Manta
  Nicolas Escudé
  Axel Pretsch
  Ville Liukko

Lucky Losers

  Ivan Ljubičić
  Maks Mirny

  Laurence Tieleman
  Mikael Tillström

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999